Cette page contient les pages d'homonymie de E17, E/17 ou E017.

Domaine militaire 
 HMS E17, un sous-marin de la Royal Navy.

Électricité 
 E17, une norme de culot de lampe électrique à vis.

Informatique 
 E17, la première version stable de l'environnement de bureau Enlightenment (sortie le ).

Jeux vidéo 
 E17, abréviation courante du jeu vidéo Ever 17 : The Out of Infinity de genre visual novel développé par KID sorti en 2002.

Transports 
Routes
   Route européenne 17, traversant la Belgique et la France ;
  Route européenne 017, en Russie.

Voie urbaine
 Voie E/17, une voie parisienne du 17e arrondissement.

Voir aussi

Lien interne 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres